Čtvrtka je slovo s více významy:

 základní význam – čtvrtina
 v papírenství – papírová čtvrtka tuhého papíru (karton 250 g/m2) a/nebo formátu A4
 hovorově ve sportu – běh na 400 m

Externí odkazy